Breznica ist der Name oder ein Namensbestandteil folgender Orte

in Kroatien:
 Breznica (Kroatien), Gemeinde in der Gespanschaft Varaždin

in Serbien:
 Gemeinde Breznica (Брезница) im Okrug Braničevo
 Gemeinde Breznica (Брезница) im Okrug Pčinja

in der Slowakei:
 Breznica (Slowakei), Gemeinde im Okres Stropkov
 Gemeinde Dolná Breznica im Okres Púchov
 Gemeinde Horná Breznica im Okres Púchov
 Gemeinde Hronská Breznica im Okres Zvolen
 Gemeinde Tekovská Breznica im Okres Žarnovica
 Gemeinde Železná Breznica im Okres Zvolen

in Slowenien:
 Breznica (Gemeinde Žirovnica), Ortsteil der Gemeinde Žirovnica in der Oberkrain

im Kosovo:
 Breznica (Kosovo), in der Gemeinde Obiliq

in Mazedonien:
 ein Ortsteil der Gemeinde Petrovec

Siehe auch:
 Brzeźnica